Суперкубок Англии по футболу 1970 года () — 49-й розыгрыш Суперкубка Англии, состоявшийся 8 августа 1970 года между чемпионом Первого дивизиона 1969/70 «Эвертоном» и обладателем Кубка Англии 1970 года «Челси». «Эвертон» одержал победу со счетом 2:1, у «Эвертона» отличились Алан Уиттл и Говард Кендалл, у «Челси» Иан Хатчинсон. Матч проходил стадионе «Стэмфорд Бридж», домашнем стадионе «Челси».

Отчёт о матче

См. также 
 Футбольная лига Англии 1969/1970
 Кубок Англии по футболу 1969/1970

1970
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии 1970
Суперкубок Англии 1970
Футбольные соревнования в Лондоне
События 8 августа
Август 1970 года
Спорт в Великобритании в 1970 году
1970 год в Лондоне